Hlatjwako ist der Familienname folgender Personen:
 Sabelo Hlatjwako, eswatinischer Fußballspieler
 Sandile Hlatjwako (* 1988), eswatinischer Fußballspieler